

Patronymes 
Zavadski (masculin ; ) ou Zavadskaïa (féminin ; ) est un patronyme slave notamment porté par :
 Dzmitry Zavadski (1972-2000), journaliste biélorusse probablement assassiné ;
  (1930-2002), orientaliste, sinologue, traductrice et historienne de l'art russe ;
 Iouri Zavadski (1894-1977), acteur et metteur en scène soviétique ;
 Istvan Zavadsky (1906-1987), footballeur hongrois, devenu entraîneur en France ;
 Mikhaïl Zavadski (1848-1926), linguiste ukrainien ;
 Nadine Dobrovolskaïa-Zavadskaïa (1878-1954), chercheuse, chirurgienne et généticienne ukrainienne, russe et française.

Patronyme russe